Aigues-Vives se poate referi la:
 Aigues-Vives, Ariège, comună în departamentul Ariège din Franța
 Aigues-Vives, Aude, comună în departamentul Aude din Franța
 Aigues-Vives, Gard, comună în departamentul Gard din Franța
 Aigues-Vives, Hérault, comună în departamentul Hérault din Franța